A Tunisian Professional League 1 de 2011-12 foi a 86ª temporada do futebol de primeira linha na Tunísia . A competição começou em 4 de novembro de 2011 e terminou em 30 de setembro de 2012. O campeão da temporada anterior são Espérance de Tunis.

Clubes 2011-2012

(P) : clubes promovidos da Liga Profissional 2.

Tabela

Fonte:

Resultados

Liders

Artilheiros
principais artilheiros

Campeão

Ligações externas
 FTF 

Competições de futebol da Tunísia